Каріна Габшудова і Гелена Сукова були чинними чемпіонками, але цього разу брала участь лише Габшудова, яка виступала в парі з Руксандрою Драгомір.

Драгомір і Габшудова виграли титул, перемігши у фіналі пару Ева Мартінцова і Гелена Вілдова з рахунком 6–1, 5–7, 6–2.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Руксандра Драгомір /  Каріна Габшудова (чемпіонки)
 Крісті Богерт /  Алексія Дешом-Баллере (півфінал)
 Ева Мартінцова /  Гелена Вілдова (фінал)
 Соня Джеясілан /  Рене Сімпсон (півфінал)

Сітка

Посилання 
 1997 Skoda Czech Open Doubles Draw

1997, парний розряд
Парний розряд